Absence – album dei Dälek del 2004
Absence – album dei Paper Route del 2009
Absence – album degli Snowman del 2011
Absence – album dei Blindead del 2013

Pagine correlate 
The Absence